Ла́рцевы Поля́ны — топоним в историческом районе Щурово города Коломны.

 Ларцевы Поляны — упразднённая в 1932 году деревня, включенная в черту рабочего посёлка Щурово.
 Ларцевы Поляны — бывший военный городок, в конце 1959 года вошедший в состав города Щурово.
 Ларцевы Поляны — улица в Щурово, на территории бывшего военного городка Ларцевы Поляны.

Примечания